Koto Besar (plaats), een plaats in Indonesië
Koto Besar (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing